NXA steht für:
 Air Next (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft
 Nationair Canada (ICAO-Code), ehemalige kanadische Fluggesellschaft

nxa steht für:
 Naueti (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Kawaimina-Dialekt der Naueti in Osttimor

NXA